Кілька літаків позначаються як A-12:
 Lockheed A-12 — високошвидкісний стратегічний літак-розвідник;
 McDonnell Douglas / General Dynamics A-12 Avenger II — проект всепогодного малопомітного палубного бомбардувальника;
 Abrial A-12 Bagoas — експериментальний планер, побудований Жоржем Абіралем в 1931 році.

Багатозначні терміни